Рой Данбард Бриджес ( ; родился 19 июля 1943 года), Атланта, штат Джорджия, американский, астронавт НАСА. Генерал-майор ВВС США (на 1996 год). Участник одного полёта на «шаттле» —
Челленджер — STS-51-F, провёл в космосе 7 суток 22 часа 46 минут 21 секунду.

Ранние годы, образование 

Родился 19 июля 1943 года в городе Атланта, штат Джорджия. Окончил школу в 1961 год в городе Гейнсвилл, штат Флорида, был активным участником движения «Бойскауты Америки». Получил степень бакалавра (1965) технических наук в Военно-Воздушной Академии США и степень магистра (1966) по астронавтике в Университете Пердью.

Военная служба 
 Окончил Школу лётчиков-испытателей ВВС США (USAF Test Pilot School). Прошёл обучение в Школе основной специальной подготовки (The Basic School — TBS) и на Курсах подготовки офицеров пехоты (Infantry Officers Course — IOC) в Куантико (Quantico), штат Вирджиния (Virginia). После начальной лётной подготовки на базе в Пенсакола (Pensacola), штат Флорида, прошёл дополнительную подготовку на базе Бивиль (Beeville) в Техасе.
 Участвовал в войне во Вьетнаме, совершил более 226 боевых вылетов.
 Был командиром 412-го испытательного авиакрыла (412th Test Wing) на авиабазе Эдвардс (Edwards AFB) в Калифорнии.
 Командовал Восточным Ракетно-космическим Центром (Eastern Space and Missile Center) на авиабазе Пэтрик (Patrick AFB) во Флориде.
 Был заместителем по испытаниям и ресурсам Начальника штаба Командования систем вооружения ВВС (Air Force Systems Command) на авиабазе Эндрюс (Andrews AFB), штат Мэриленд.
 Командовал лётно-испытательным Центром ВВС (Air Force Flight Test Center) на авиабазе Эдвардс (Edwards AFB) в Калифорнии.
 1993 год — июнь — по июль 1996 года служил начальником управления определения потребностей в штаб-квартире командования материально-технического обеспечения ВВС на авиабазе Райт-Паттерсон (Wright-Patterson AFB), штат Огайо.

В 1996 году вышел в отставку в звании генерал-майора ВВС США.

Космическая подготовка 
В 1977 году Рой Бриджес стал одним из 208 кандидатов в астронавты, финалистом 8-го набора НАСА и его вызвали в Космический центр имени Линдона Джонсона на недельное медицинское обследование и собеседование. В 1980 году он вошёл в 9-й набор астронавтов НАСА и начал проходить общекосмическую подготовку в Космическом центре им. Джонсона, по окончании которой в 1981 году получил квалификацию «пилот шаттла» и назначение в Отдел астронавтов НАСА.

Полёты в космос 
Его первый и единственный полёт прошёл на шаттле Челленджер по программе STS-51-F в качестве пилота с 29 июля по 6 августа 1985 года. Продолжительность полёта шаттла — 7 суток 22 часа 46 минут 21 секунда.

Профессиональная деятельность 
 1986 год — июнь — ушёл из отряда астронавтов, покинул НАСА, продолжил службу в ВВС на командных должностях.
 1997 год — март — назначен директором Космического центра имени Кеннеди.
 2002 год — июль — был переведён во вновь созданную категорию астронавтов-менеджеров.
 2003 год — август — назначен директором Исследовательского центра имени Лэнгли.
 2005 год — октябрь — окончательно покинул отряд астронавтов и НАСА, планируя заняться частным бизнесом.

Занимает пост директора Космической и научной службы в Northrop Grumman.

Общественная деятельность 
Член Совета Директоров американского отделения Ассоциации исследователей космоса (The Association of Space Explorers).

Награды и премии 
 Медаль «За Выдающиеся заслуги» (США).
 Медаль «За отличную службу» (США).
 Орден «Легион почёта».
 Крест лётных заслуг (США).
 Медаль похвальной службы (США).
 Воздушная медаль (США).
 «Медаль воздушные силы США».
 Медаль «За выдающееся лидерство» НАСА.
 Медаль «За космический полёт» НАСА.

Личная жизнь 
Жена — Бенита Луиза Эллбо (Benita Louise Allbaugh). У них двое взрослых детей. Увлечения: бег трусцой, походы, полёты.

См. также 
 Список астронавтов США — участников орбитальных космических полётов.
 Список космонавтов и астронавтов (и кандидатов).
 Хронология пилотируемых космических полётов.

Примечания

Ссылки 
 Kennedy Space Center STS-51-F Archive .

Астронавты США
Выпускники Университета Пердью
Выпускники Школы аэронавтики и астронавтики Университета Пердью
Выпускники Академии ВВС США
Лётчики-испытатели США
Лётчики Вьетнамской войны (США)
Почётные доктора Университета Пердью